Russian Circles (МФА [rʌʃən sɜːkl̩z], ) — американская инструментальная рок-метал группа из Чикаго, состоящая из трёх участников.

Выступая в настоящий момент в основном в качестве хедлайнеров, на заре своей карьеры они участвовали в совместных турах с такими коллективами, как Boris, Isis, , Minus the Bear, , Coheed and Cambria,  и  наряду с появлением на музыкальном фестивале South by Southwest в 2006 году и на Bonnaroo в 2009.

Также они выступали на разогреве у группы Tool во время их первого тура по Соединённому Королевству в 2007 году.

Название коллектива позаимствовано из тренировочного упражнения, используемого в хоккее.

История 
Группа была основана в конце 2004 года бывшими участниками группы Dakota/Dakota гитаристом Майком Салливаном () и басистом Колином ДеКьюайпером (). Вскоре к участию в коллективе был привлечён барабанщик Дэйв Тёрнкранц (), прежде игравший в сент-луисской группе Riddle of Steel.

Первым же своим полноформатным релизом, получившим название  (16 мая 2006 г), группа достигла успеха, сравнимого с тем, который имели такие ветераны пост-рока, как Mogwai или GY!BE. Дебютный альбом звучал как металлизированный пост-рок, несмотря на инструментальный минимализм. Обходясь всего лишь одной гитарой, басом и ударными, музыканты сумели создать запоминающийся альбом, который был поставлен критиками в один ряд с работами таких коллективов, как Pelican (с которыми они в дальнейшем отправились в тур по США).

Осенью 2007 года было сообщено, что группа рассталась с Колином ДеКьюайпером. В результате все басовые партии на их втором альбоме, названном , были записаны бывшим участником  и   , который впоследствии присоединился к коллективу в качестве постоянного участника.

Третий полноформатный альбом команды, получивший название , был выпущен 20 октября 2009 года и достиг 24 позиции в Billboard Heatseekers chart. Трек «Fathom» c этого альбома использовался в компьютерной игре Dead Space 2 и в её трейлере.

В 2011 Russian Circles подписали контракт с лейблом , который прежде занимался лишь эксклюзивным выпуском ограниченных тиражей альбомов группы на виниле. Их четвёртый студийный альбом Empros вышел в свет 25 октября 2011 года. Вслед за релизом последовал тур в поддержку альбома, который прошёл совместно с Deafheaven.

В мае 2013 группа приступила к записи своего пятого студийного альбома, продюсированием которого занялся Брэндон Кёртис. Альбом, получивший название Memorial и записанный при участии приглашённой вокалистки Челси Вулф, был выпущен в конце октября 2013 года. Совместно в качестве хедлайнеров они приступили к туру по Соединённому Королевству и Европе, который прошёл осенью.

Дискография

Альбомы 
  — 16 мая , Flameshovel /  (винил)
  — 6 мая ,  / Sargent House (винил)
  — 20 октября , Suicide Squeeze Records / Sargent House (винил)
 Empros — 25 октября , Sargent House
 Memorial — 29 октября , Sargent House
  — , Sargent House
  — , Sargent House
 Gnosis — , Sargent House

EPs 
 Russian Circles EP — , издан группой самостоятельно

Концертные альбомы 
  — , Sargent House

Синглы/Сплиты 
 «Upper Ninety» — 25 июля 2006, Suicide Squeeze Records
 Russian Circles / These Arms Are Snakes 12″ (совместно с ) — , Sargent House

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Russian Circles

 
Группы построка
Постметал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы из Чикаго
Рок-группы США
Power trio